Bragevägen finns i flera orter i Sverige:

Bragevägen, Boo
Bragevägen, Djursholm
Bragevägen, Fagersta 
Bragevägen, Gävle 
Bragevägen, Handen
Bragevägen, Kumla
Bragevägen, Lidingö
Bragevägen, Lund
Bragevägen, Munkedal
Bragevägen, Nynäshamn
Bragevägen, Sollentuna 
Bragevägen, Staffanstorp 
Bragevägen, Stockholm 
Bragevägen, Surahammar
Bragevägen, Säffle 
Bragevägen, Sävedalen
Bragevägen, Söderhamn
Bragevägen, Södertälje
Bragevägen, Sölvesborg
Bragevägen, Uddevalla
Bragevägen, Upplands Väsby
Bragevägen, Åkersberga
Bragevägen, Åmål
Bragevägen, Örebro 

Bragevägen kan även syfta på:

Bragevägens hållplats – en järnvägshållplats utmed den numera nedlagda Djursholmsbanan

Gator i Sverige